Стефано Дезидери (, 3 июля 1965, Рим) — итальянский футболист, полузащитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

В качестве игрока прежде всего известен выступлениями за клуб «Рома», а также олимпийскую сборную Италии.

Двукратный обладатель Кубка Италии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Рома».

Во взрослом футболе дебютировал в 1984 году выступлениями за команду клуба «Пьяченца», в которой на условиях аренды провел один сезон, приняв участие в 20 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба главной команды клуба «Рома», в состав которого вернулся в 1985 году. Отыграл за «волков» следующие шесть сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Ромы», был основным игроком команды. За это время дважды завоевывал титул обладателя Кубка Италии.

С 1991 по 1997 год играл в составе команд клубов «Интернационале» и «Удинезе».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Ливорно», за команду которого выступал 1998 года.

Выступления за сборные 
1986 года привлекался в состав молодежной сборной Италии. На молодёжном уровне сыграл в 3 официальных матчах.

1988 года защищал цвета олимпийской сборной Италии. В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, провел 3 матча, забил 1 гол.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру вскоре после завершения карьеры игрока в 1999 году, в качестве помощника главного тренера швейцарского клуба «Лугано». В 2000 году возглавлял тренерский штаб клуба «Марсала». В 2001 году возглавлял клуб «Астреа». С 2012 по 2014 году работал менеджером в клубе «Фиорентина».

С 2014 года работает в индийском клубе «Пуна Сити» в качестве технического менеджера.

Титулы и достижения 
 Обладатель Кубка Италии (2):
 «Рома»: 1985/86, 1990/91

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии. 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Удинезе»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Марсала»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года